Selez (ukrainisch ; russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Dörfer:
 Selez (Drohobytsch), Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch
 Selez (Dubrowyzja), Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja
 Selez (Korosten), Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Selez (Schytomyr), Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Selez (Turijsk), Oblast Wolyn, Rajon Turijsk
 Selez (Wolodymyr), Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr

Siehe auch:
 Sielec
 Silez

uk:Селець